Hennebelle est un patronyme porté notamment par :
 David Hennebelle (né en 1971), historien de la musique et écrivain français ;
 Guy Hennebelle (1941-2003), un historien du cinéma et journaliste français ; 
 Pierre Hennebelle (1926-2013), peintre et pianiste de jazz français.